

Film
The Artful Dodger – cortometraggio  del 1906 diretto da Percy Stow
The Artful Dodger – cortometraggio del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon 
The Artful Dodger – cortometraggio del 1916 diretto da Harry Millarde (Harry F. Millarde)

Musica
Artful Dodger – gruppo britannico di musica garage e R&B

Televisione
The Artful Dodger – serie tv del 1959